Velika nagrada Švedske je lahko:

Velika nagrada Švedske, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Švedske, motociklistična dirka